Таиз:

 Таиз — город в Йемене, находится примерно в часе езды от йеменского порта Моха на Красном море.
 Таиз — мухафаза в Йемене.